Batu bezeichnet:
 den Heerführer der Goldenen Horde, siehe Batu Khan
 einen mongolischen und türkischen Vornamen, siehe Batuhan
 Batu (Sprache), eine tivoide Sprache

Batu ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Batu (Äthiopien), Berg in Äthiopien
 Batu (Ostjava), Ort in Indonesien
 Batu (Ostpantar), ein indonesisches Dorf auf der Insel Pantar
 Batu-Inseln, Inselgruppe in Indonesien
 Batu (Insel), eine der indonesischen Badasinseln
 Batu (Salajarinseln), eine der indonesischen Salajarinseln
 Batu (Malaysia), Ort in Malaysia
 Batu Caves, Höhlensystem in Malaysia
 Batu (Fluss), ein Fluss in Malaysia
 ein Dorf im Suco Batu Mano (Osttimor), siehe Batu Mano
 Batu (Philippinen), Ort auf den Philippinen

Batu ist der Familienname folgender Personen:
 İnal Batu (1936–2013), türkischer Politiker und Botschafter
 Jennifer Batu (* 1993), kongolesische Hammerwerferin

Batu ist der Familienname folgender fiktiver Personen:
 Cenk Batu, Ermittler in der Fernsehreihe Tatort